Диадо́х ( — преемник):

 Диадох Фотикийский (400—474) — епископ Фотики в Эпире Иллирийском в V в, автор богословских и аскетических трудов.
 Прокл Диадох (412—485) — греческий философ, глава платоновской Академии, при котором неоплатонизм достиг своего последнего расцвета.
 Диадохи — полководцы Александра Македонского.
 Диадох — титул наследника короны в Греческом королевстве.